De periode 1361 t/m 1370 bevat 21 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
6 totale
7 ringvormige
3 hybride
5 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen